Blood Brother – film del 2013 diretto da Steve Hoover
 Blood Brother – film del 2018 diretto da John Pogue 
 Fratello di sangue (Blood Brother) – romanzo di Elliott Arnold

Pagine correlate 
 Blood Brothers